Vlag van Hengelo (Overijssel)
Vlag van Hengelo (Gelderland) (voormalige gemeente)